Televisie
History (televisiezender), voorheen The History Channel.

Verhalen
History (kort verhaal), een kort sciencefictionverhaal van Isaac Asimov.

Muziek
 HIStory: Past, Present and Future, Book I, een dubbelalbum van Michael Jackson
HIStory/Ghosts, een single van Michael Jackson.
 History (album) van Omnia
 History (controller.controller), een ep uit 2004
 History (Matthew West)
 History (Dune)
 History (Blue System)
 History (Loudon Wainwright III)
 History (Karpa)
 History (Alphaville)
 History (The Verve), een lied van The Verve.
 History (Funeral for a Friend), een single van Funeral for a Friend.
 History (One Direction), een single van One Direction.